Средец може да се отнася за:

топоними 
 старото славянско име на София;
 Средец, град в област Бургас;
 Средец, село в област Смолян;
 Средец, село в област Стара Загора;
 Средец, община в област Бургас;
 Средец, един от 24-те района на Столична община;
 Средец, ниска планина в Гърция, в областта Егейска Македония;
 Средец, връх в планината Витоша.

спорт 
 ЦФКА „Средец“, старо име на футболен клуб ЦСКА;
 спортен клуб Средец (София);